Antonio I – vescovo ortodosso georgiano del XVIII secolo
 Antonio I Acciaiuoli – duca di Atene
 Antonio I Esterházy – principe ungherese
 Antonio I di Monaco – principe di Monaco
 Antonio I da Montefeltro – capostipite leggendario della dinastia dei Da Montefeltro
 Antonio I del Portogallo – nobile portoghese